Бока-ду-Акри:

 Бока-ду-Акри — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас.
 Бока-ду-Акри — микрорегион в Бразилии, входит в штат Амазонас.